Desenberg steht für:
 Desenberg, Berg in NRW
 Burg Desenberg, Burgruine auf dem Desenberg
 Hotel zum Desenberg, abgebrochenes Barockgebäude in Warburg
 Spiegel zum Desenberg, westfälisches Adelsgeschlecht, siehe Spiegel (westfälisches Adelsgeschlecht)

Desenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ludwig von Spiegel zum Desenberg (um 1680–1742), deutscher Generalleutnant
 Ferdinand August von Spiegel zum Desenberg und Canstein (1764–1835), deutscher katholischer Geistlicher, Bischof von Köln, siehe Ferdinand August von Spiegel

 Heinrich von Spiegel zum Desenberg († 1380), Adliger
 Ludolf von Spiegel zum Desenberg (um 1300–1352), Adliger